Jiří Pospíšil (1950-2019) est un basketteur tchécoslovaque ;
Jiří Pospíšil (né en 1973) est un coureur cycliste tchèque ;
Jiří Pospíšil (né en 1975) est un homme politique tchèque.